Marcovici:
 Bianca Marcovici
 Silvia Marcovici
 Șmil Marcovici

 Ivan Marcovici Hartingh

Nume de familie slave
Nume de familie evreiești